Ilha do Coral kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha de Coral, ö, Santa Catarina, 
 Ilhas Corais, öar, Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar